Оуян Шафэй (, настоящее имя Цянь Шуньин ; 9 сентября 1923 года, Сучжоу, пров. Цзянсу, Китайская Республика — 3 августа 2010 года, Солт-Лейк-Сити, США) — китайская (шанхайская), гонконгская и тайваньская кино- и телеактриса, ветеран кинематографа китайского региона с более чем полувековым актёрским стажем.

Биография и карьера 
Оуян Шафэй сыграла свою первую роль в 1941 году, а в 1944 году — снялась в шанхайской экранизации известнейшего из классических романов Китая «Сон в красном тереме». В 1949 году актриса переехала в Гонконг, где сотрудничала в рядом компаний, в том числе с 1963 по конец 1970-х годов со студией Shaw Brothers, с 1981 года — сотрудничала к кино- и телестудиями Китая и Тайваня.

В течение активной карьеры (1941—1993 годы) Оуян Шафэй сыграла роли в более чем 220 кинофильмах (с 1944 по 1991 годы) и почти полутора десятках телесериалов (в 1983—1993 годах). Среди её ролей неоднократно встречались главные героини (особенно это касается 1940—1950-х годов), однако наиболее известна она осталась по ролям второго плана «материнского» типа — матерей, тётушек и бабушек главных героев, учительниц, настоятельниц и монахинь и т. д.

Завершив карьеру в первой половине 1990-х годов, Оуян Шафэй в 1996 году вместе с семьёй (мужем — режиссёром Ту Гуанци — и дочерьми) переезжает в США.

Актриса умерла 3 августа 2010 года, похоронена в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, рядом с мужем.

Работы, отмеченные наградами и номинациями кинофестивалей 
Награды тайбэйского кинофестиваля Golden Horse:
 1960 — Преданность (, Devotion) — премия за Лучшую женскую роль второго плана.
 1968 — Поздно любить (, Too Late For Love) — премия за Лучшую женскую роль второго плана.
 1993 — Яблоко ()

Фильмография

Кинофильмы

Телесериалы

Примечания

Ссылки 
  Оуян Шафэй на сайте Hong Kong Movie Database
  Оуян Шафэй на сайте Hong Kong Cinemagic

Актрисы Китая
Актрисы Гонконга
Актрисы Тайваня
Актрисы XX века